Мандала:
 Мандала — симметричный рисунок.
 Мандала — гора на острове Новая Гвинея в Индонезии.
 Мандала — название частей Ригведы, сборника религиозных гимнов.